Зорянська сільська рада — назва декількох органів місцевого самоврядування в Україні.

 Зорянська сільська рада — Дніпропетровська область, Межівський район
 Зорянська сільська рада — Дніпропетровська область, П'ятихатський район
 Зорянська сільська рада — Дніпропетровська область, Томаківський район
 Зорянська сільська рада — Дніпропетровська область, Царичанський район
 Зорянська сільська рада — Донецька область, Костянтинівський район
 Зорянська сільська рада — Донецька область, Мар'їнський район
 Зорянська сільська рада — Донецька область, Нікольський район
 Зорянська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Ружинський район
 Зорянська сільська рада — Одеська область, Саратський район
 Зорянська сільська рада — Рівненська область, Рівненський район
 Зорянська сільська рада — Харківська область, Красноградський район
 Зорянська сільська рада — Хмельницька область, Віньковецький район
 Зорянська сільська рада — Черкаська область, Христинівський район

 Зорянська сільська рада — колишня сільська рада Володимир-Волинського району Волинської області, у серпні 2015 року увійшла до складу Устилузької міської громади

Джерела 
 сайт Верховної Ради України